«Обещание» () — финский художественный фильм снятый режиссёром Илккой Ванне в 2005 году.

Сюжет 
Три девушки живут обычной жизнью, радуются, мечтают, строят планы. Анна готовится к свадьбе, а Мона и Рут — к учёбе в университете.
Но начавшаяся война разрушает их планы. Они вступают в ряды женской военной организации Лотта Свярд, и в её составе прибывают на фронт. Они не подозревают какие испытания и лишения ждут их впереди…

Действия фильма происходят в период вооруженного конфликта Финляндии с Советским Союзом, с 1939 по 1944 годы.

В ролях 
 Лаура Бирн — Мона Мойсио
 Каролина Ван — Анна Мойсио
 Мийтта Сорвали — Лилли Мойсио
 Ханна Лекандер — Рут Лимнелл
 Пертти Свехольм — Хельмер Мойсио
 Вилле Виртанен — ветеринар
 Айно Манконен — Лиисе
 Анна-Майя Туокко — Анита
 Юхани Лайтала — Ойва
 Илкка Вилли — лейтенант Вейкко Вуори
 Ханнес Суоминен — Аксель
 Turkka Mastomäki — Лассе Эдельман
 Йенни Хаккала — Кайса
 Ханнеле Лааксонен — Хельми
 Пекка Хуотари — Роопе
 Кай Лехтинен — Оллинен
 Антти Луусуаниеми — сержант
 Инка Каллен — Кек-Лотта
 Кари Хиеталахти — Вилле
 Сулеви Пелтола — пастор в Киркконумми
 Кари-Пекка Тойвонен — капитан
 Минна Кангас — Майя
 Аня Похьола — Фанни Луукконен
 Тарья Матилайнен — Кирре
 Ээва-Майя Хаукинен — бабушка Анни
 Маркку Пелтола — Матти
 Юсси Лехтонен — Василий
 Юкка Ялканен — раненый лейтенант
 Ари-Кюёсти Сеппо — солдат в передвижной кухне
 Ристо Аалтонен — пастор в Туусуле
 Элина Хурме — старуха
 Тапани Пертту — доктор
 Антти Лауккаринен — военная полиция
 Пия Маннисенмяки — Сальме
 Аннина Арьоля — медсестра
 Маркку Хухтамо — Густав
 Теему Палосаари — солдат на вокзале
 Тату Сиивонен — Отто
 Юкка Кейнонен — подполковник Мяки
 Теуво Вильякайнен — пастор Ринне
 Раймо Ряти — инструктор по прожекторам
 Эйла Халонен — член Центрального совета
 Терхи Панула — член Центрального совета
 Марьюкка Халттунен — член Центрального совета
 Карин Пациус — член Центрального совета

в эпизодах 
Матти Оннисмаа, Конста Мякеля,
Янне Туркки, Eerik Kantokoski, Санна Харью, Матти Расила, Юкка Юолахти, Минерва Каутто, Кезия Каутто, Меэри Итасаари, Неа Раахенмаа, Катарина Утриайнен, Матти Лаймио, Валттери Симонен, Кари Дж. Ристолайнен, Янне Раудаскоски, Инкери Кивимяки, Анетт Вуоренмаа.

Съемочная группа 

 Режиссёр: Илкка Ванне.
 Продюсеры: Аско Апаялахти, Петри Сиитонен.
 Сценарист: Элина Халттунен, Инкери Килпинен.
 Композитор: Туомас Кантелинен.
 Военный консультант: подполковник Илмари Хакала.

Остальные

Пекка Карьялайнен, Туомо Лейно, Пентти Валькеасуо,
Рийна Сипиляйнен, Миира Сипиляйнен, Кати Коскела,
Аули Туртиайнен, Нина Колйонен, Ханна Ападжалахти, Ану Хукка, Сами Ватто, Мика Пурола, Тимо Джилликоски, Кари Киннунен, Гуфи Тёнкирэ, Ханна Виролайнен, Мария Энфорс, Ивонн Фальк, Туомас Киукас, Джина Лайтинен, Ри Стефани, Йоханна Вятто, Сари Аалтонен, Антти Харконен, Антти Руусувуори, Юкка Таликка, Микко Лейнонен, Марья-Лина Хукканен, Киммо Хилтунен, Ханна Леппикангас, Генри Ваклин, Вилле Вяянянен, Карри Пейкио, Яри ​​Кайрамо, Юха Ниска, Антти Раутава, Марко Мантере, Конста Сольберг, Сами Торо, Паси Пени, Лаура Куивалайнен, Илкка Киукас, Киммо Венттинен, Петрус Рапо, Илкка Киукас, Хейкки Косси, Юрки Сахла, Марк Кенна, Маркку Мюллиярви, Туукка Кесо, Лаури Олли, Юсси Рантамяки, Иржи Эло, Юсси Халонен, Ласси Руоттинен, Юха Холаппа, Кристиан Шмидт, Вира Рейнхард, Ристо Хёйля, Кати Коскела, Ари Арвола,
Минна Соронен, Туйре Керяля, Инге Парве, Ева-София Раталахти, Миа Оберг, Риина Халден, Риина Рейникайнен, Элина Тыркяс, Сайя Сиккинен, Лаура Салохеймо, Ниина Пэйлин, Хайди Алалуусуа, Катри Сауконпаа,
Кирсти Кокко, Пайвикки Валттиля, Мика Лайтинен, Никлас Кульстрём,
Полин Куусела, Юха Хиетала,
Тимо Савунен, Титта Туулиспяя,
Арне Эклунд, Конста Маннергейм, Клаус Хедстрём,
Матти Кильстрём, Юусо Селин, Амин Кассам, Салима Пейппо, Вилле Тимонен, Яри ​​Ринне, Туомас Хельминен, Микаэль Листи, Юха Киннунен, Вилле Керянен, Томас Хамберг, Вилле-Пекка Видгрен, Ари Арвола, Яни Хиннинен, Марко Мерёнен, Юха Пурсиайнен, Сиркку Хильянен, Санна Хуттунен, Йоуни Кивимяки, Тея Котилайнен, Веса Лааксо, Эса Муиттари, Мика Пиетиляйнен, Вальпури Тауласало, Севери Гланвиль, Роберт Лэнг
Ристо Янкила, Олли Леппянен,
Вилле-Матти Васама, Антти Пелторанта, Мика Конгас,
Кари Маннс, Туйя Котамяки,
Анита Рауталин, Юкка-Пекка Валкеапяя, Ильмари Хакала,
Ильпо Нурми, Сату Матси, Ханна Виролайнен, Нина Колйонен, Ютта Хейккиля, Марья-Лина Хукканен, Сюзанна Шеперд, Пиипа Пулккинен, Тимо Пюльккя.

Организации, принявшие участие в съемочных работах 
 Kikeono Film Sound Oy;
 Damage Fx Oy (спецэффекты);
 Digital Film Finland Oу;
 П. Мутасен Элокуваконепая Ой (операторское оборудование);
 Кастинг-апу;
 Коддизайн Ой;
 Columbia TriStar Nordisk Film Distributors;
 Oy Nordisk Film Ab;
 MRP Matila Röhr Productions Oy;
 Финский фонд благосостояния женщин;
 Ой Милпро Лтд (предоставление военной техники);
 Ассоциация традиций Асканмяки.

Спонсоры 
 Фонд Лотты Свард
 Финский кинофонд SES

Ссылки 
 https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_1304448
 https://www.okino.ua/film/obeschanie-194587/

Фильмы Финляндии 2005 года
Фильмы о Советско-финляндской войне (1939-1940)
Военные фильмы Финляндии
Исторические фильмы Финляндии